Volume 1 peut désigner:
 Volume 1, album de Big Syke
 Vol. 1, album de Robert Charlebois